Тази страница представлява сезон 2021/22 в ОФГ Монтана. През този сезон дивизията е разделена на две групи: „А“ ОГ Монтана и „Б“ ОГ Монтана.

„А“ ОГ Монтана

Отбори

Класиране

„Б“ ОГ Монтана

Отбори

Класиране

Източници 
 Сезон 2021/22 в bulgarian-football.com
 Сезон 2021/22 в bfu-tournaments.com

2021/22
Сезон 2021/22 във футбола